O Tirsense ganhou a zona norte e o Farense ganhou a zona sul.

II Divisão Norte

II Divisão Sul 

Futebol de 1969 em Portugal
Futebol de 1970 em Portugal